Никола́й Влади́мирович Колычев (24 октября 1959, Мурманск — 6 июня 2017, Кандалакша) — российский поэт, прозаик и переводчик, член Союза писателей России.

Автор восемнадцати книг, опубликованных в Москве и Мурманске. Публиковался в журналах и коллективных сборниках «Север», «Нева», «Аврора», «Роман-газета 21 век», «Наш современник», «Под сенью Трифона», «Наука и бизнес на Мурмане», «Мир Севера», альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Площадь Первоучителей», «Турнир» и др.

Биография 

Николай Владимирович Колычев родился в 1959 году в городе Мурманске.

Мать — Аполлинария Петровна Колычева, медицинский работник, заведующая детским садом, косметолог. Отец — Владимир Николаевич Колычев, инженер пароходства.

Учился в Ленинградском арктическом училище (1975—1977), но был отчислен за недисциплинированность.

Служил в армии инструктором учебной части.

Жил в Мурманске, Кандалакше, поселке Лувеньга, деревне Колвица Мурманской области, учился фермерскому делу в Норвегии.

Работал шофером, кладовщиком-раздатчиком, руководителем художественной самодеятельности, слесарем, фермером (1989—1998), журналистом, кочегаром.

Литературной деятельностью начал заниматься после возвращения из армии. Публиковался в периодической печати и поэтических сборниках с 1982 года. Первый сборник стихов «Цветы и люди» выпущен Мурманским книжным издательством в 1987 году.

Член Союза писателей СССР (1990), член Союза писателей России (1991)

Лауреат Большой литературной премии России (2009), премии «Ладога» им. А. Прокофьева (2005), премии «Неизбывный вертоград» им. Н. Тряпкина (2007), премии читательских симпатий «Открытая книга» как самый читаемый поэт Мурманской области и др.

Призёр Международного поэтического конкурса Международного общества пушкинистов (Нью-Йорк), посвященного 300-летию Санкт-Петербурга (2003)

Дипломант Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо» (дважды)

Лауреат межрегионального фестиваля песни и поэзии «Серебряная псалтирь» (2005, г. Дубна).

Был стипендиатом «Фонда мира» и Литфонда Союза писателей России.

Награждён Памятной медалью «Великий русский писатель лауреат Нобелевской премии М. А. Шолохов 1905—2005» за гуманизм и служение России (2004); памятной медалью «В ознаменование 90-й годовщины образования СССР» (2012); памятной медалью «200-летие М. Ю. Лермонтова» (2014); памятной медалью имени Николая Рубцова (2017); почётным знаком «За заслуги перед городом Кандалакша» (2014).

Принимал участие в возрождении Дня славянской письменности и культуры в СССР.

Сочинял и исполнял песни на свои стихи.

С 1998 года жил в Мурманске.

Умер от инсульта в Кандалакше 6 июня 2017 года.

Похоронен Николай Колычев на Городском кладбище Мурманска, в секторе №44.

Творчество 

Первые же поэтические публикации Николая Колычева, появившиеся в периодических изданиях (1982), вызвали интерес специалистов.

Между первым поэтическим сборником «Цветы и люди», вышедшим в кассете «Первая книга стихов» (1987) и вторым — «Учусь грустить и улыбаться» (1990), последовал ряд публикаций в толстых журналах «Нева», «Север», альманахе «Поэзия». Первый большой гонорар поэт получил за публикацию в «Молодёжном календаре» (Политиздат).

Расцвет поэтического таланта Николая Колычева пришелся на период перестройки и 90-е годы 20 в. В 1993 г. выходит третья книга стихов «Звонаря зрачок», на долгие годы ставшая знаковой для творчества поэта. В 1995 г. она переиздается в двуязычном (русско-финском) варианте, вызвавшем восторженные отзывы финских коллег поэта. В сборник вошли стихи фермерского периода жизни и творчества Николая Колычева, и отражали боль поэта за разрушение России и деревни, человеческой личности, души. Крестьянской теме, бедам российской деревни перестроечного и постперестроечного периода также посвящён эмоционально насыщенный очерк «Как я был крестьянином в России и Норвегии», опубликованный журналом «Север» в 1995 г. 

Творчество Николая Колычева условно можно разделить на два периода. Первый (до 2012) — следование лучшим традициям классической русской поэзии. Во втором периоде (с 2013) — поиск новых поэтических форм. В поэзию Колычева добавляются врубелевские нотки — резкие, несколько рваные. Стихи второго периода несут в себе мощный эмоциональный заряд, однако литературные критики отмечают излишнюю публицистичность поэзии Николая Колычева позднего периода.

Писал поэт и для детей разного возраста. (Поэтические сборники «Мур-манчанка», «Мурманские ступеньки», «Косолапые ботинки», «Детские стихи», сказочная повесть «Нюфоцей Бэч» по оригинальной идее Александра Хмеля).

Музыкальность стихов Н. Колычева способствовала тому, что многие из них стали песнями, и исполняются профессиональными и самодеятельными певцами. Н. Колычев — автор песни, ставшей гимном Кандалакши.

Николай Колычев — автор исторического романа «Феодорит», посвященной святому русского Севера Феодориту Кольскому, юмористической повести «Завтра вылетаем!», рассказов и публицистических очерков, неоконченной пьесы о святом русского Севера Трифоне Печенгском.

Николай Колычев — составитель ряда поэтических сборников .

Интересно проявил себя поэт и в качестве переводчика. По подстрочни .

В последние годы работал в содружестве с заслуженным художником России Анатолием Сергиенко.

Книги 

 Цветы и люди (1987)
 Учусь грустить и улыбаться (1990)
 Звонаря зрачок (2 издания)(1993, 1995 — русское финское изд.)
 И вновь свиваются снега… (1997)
 Зримо (1998)
 Детские стихи (1999)
 Косолапые ботинки (2000)
 Поэты выпадают в небо…(2000)
 Ты люби меня, люби меня… (2004)
 Есть у каждого Русь изначальная (2005)
 Гармония противоречий (2007)
 Мур-манчанка (2007)
 Мурманские ступеньки (2008)
 Куда ты уйдешь? (2011)
 Я выживу (2012)
 Некрасивое (2013)
 Весна грядущая (2016)
 Нюфоцей Бэч (2016)

Редактор и участник сборников:
 Духовная поэзия Севера: Мурманская антология (2000)
 Север на уровне сердца (2004)

Публиковался в сборниках (кроме указанных выше):
 Братина. Вып. 4. — М., 2004.
 Будь человеком, человек! — Мурманск: МГОДЮБ, 1997.
 Живое Севера дыханье. — Мрманск: Север, 2000.
 Здесь начинаются дороги. — Архангельск: Barents publisher, — 2001.
 Мурманск, здравствуй! — Мурманск: МГОДЮБ, 2011.
 На вершине земли Кольской. — Апатиты: Книжное издательство, 2006.
 О наших памятниках славных… Стихи о памятниках Мурманска. — Мурманск: МГОДЮБ, 2013.
 Свет слова в Заполярье: антология литературы Мурмана. — Мурманск: Север, 2008.
 Снегири. — Петрозаводск: Северное сияние, 2013.
 Судьба моя — Оленегорск. — Мурманск, 2014.
 Щедра Россия словом родниковым. — Мурманск: Опимах, 2012.
 Я люблю мое Заполярье… Поэтический фотоальбом — М.: Красный пролетарий, 2006 и других.

Переводы:
 Хюнюнен М. Безымянный остров камней: Стихи /Худож. пер. с фин. Н. В. Колычева. Мурманск: Доброхот, 2011.

Примечания

Ссылки 

 Николай Владимирович Колычев // Русские писатели и поэты: Биографический справочник.
 Николай Владимирович Колычев // Кольский Север: Энциклопедический лексикон.
 Николай Владимирович Колычев // Кто есть кто в Мурманской области: биографический справочник / сост. В. Беляев. — Санкт-Петербург — Мурманск: ООО «Аргест», 2004. — С. 89.
 Колычев Николай Владимирович // Писатели Заполярья: К 30-летию Мурманской писательской организации: Библиографический справочник. — Мурманск: МГОУНБ, 2008. — С. 52-60.
 Белоусов В. Фермер пишет стихи /В. Белоусов // Полярная правда. — 1991. — 12 марта. — С. 3.
 Галюдкин В. Хорошо, что он на свете есть…: Вместо рецензии / В. Галюдкин // Полярная правда. — 1989. — 10 апр. — С. 3.
 Гулидов Е. Образы. От жизни — к жизни /Е. Гулидов // Североморская правда. — 1991. — 21 сент.
 Дворецкая Г. Поэт в России — больше, чем поэт / Г.Дворецкая // Мурм. вестник. — 1998. — 7 окт. — С. 3.
 Душа поэта и художник: Исследование творчества // Миссионерская православная газета. — 2011. — № 11—12.
 Евграфов В. Друг мой Коля Колычев / В. Евграфов //Вечерний Мурманск. — 2000. — 21 июля. — С. 5.
 Золотцев С. И верится в удачу всё трудней… / В. Золотцев // Север. — 1989. — № 2. — С. 115—111.
 Иванов Г. О Николае Колычеве / Иванов Г. // Колычев Н. В. Гармония противоречий: Стихотворения. — Мурманск, Кн. изд-во, 2007. — С.7—8.
 Иванов Г. Это набегают новые минуты: Заметки о современной поэзии. Н.Колычев // Роман-газета. XXI век. 1999. № 3. С. 78—79.
 Интервью сайту «Музыка души» (2012).
 Колычева В. М. Хюнюнен — Н.Колычев: Опыт взаимного перевода // Литература и культура Кольского и Европейского Севера второй половины XX-начала XXI века: Сборник научных статей и материалов семинара, Отв.ред. Пожидаева О. В., Наумлюк М. В. — Мурманск, МГГУ, 2011. — С. 32—37.
 Кондратьев В. Песни просятся в сердца / В. Кондратьев // Мурм. вестн. — 1998. — 31 окт. — с. 4.
 Кондратьев В. Сенсация: рядом с нами живёт Поэт! / В. Кондратьев // Сов. Мурман. — 1993. — 21 июля. — С. 3.
 Коржов Д. Есть радости на белом свете! // Север. 1999. № 9. С. 150—157.
 Коржов, Д. Книга на все времена / Коржов Д. // Мурманский берег: лит. альманах. — 2006. — № 3. — С. 216—221.
 Коржов Д. Крестьянский Маяковский // Мурманский вестник. — 2013. — 21 дек.
 Коржов Д. Негармонический Колычев
 Коржов Д. Смертную жизнь превращая в стихи / Д. Коржов // Мурм. вестн. — 1997. — 11 янв. — С. 6.
 Коржов Д. Услышь, страна, своих поэтов. /Д. Коржов //Мурм. вестник. — 1999. — 24 нояб. — С. 3, 4.
 Кудимова М. Колычево сечение: Предисловие // Колычев Н. В. Некрасивое: Стихотворения/ Н. В. Колычев. Ил. А. Сергиенко. — Мурманск, 2013.
 Кузнецова В. Е. Два Николая // Православная газета. — 2009. — № 11—12. — С. 14—15.
 Кузнецова В. Двух голосов перекличка: Сергей Есенин и Николай Колычев: Текст выступления на Международной научной конференции «Есенин и поэзия России XX—XXI веков: традиции и новаторство», 30 сент. — 3 окт. 2003 г., Москва — Константиново: Рукопись. 2004. — С. 207—221: ил/
 Кузнецова В. «И буду жить в своём народе…»: Николай Рубцов и Николай Колычев / В. Кузнецова // За строкой Есенина. — Ревда: Домашняя книга Большаковой, 2004. — С. 207—221.
 Кузнецова, В. Е. Николай Колычев «Гармония противоречий» / В. Е. Кузнецова // V Масловские чтения: сборник научных статей — Мурманск: МГПУ, 2008. — С. 78—81.
 Лукичева О. «Вновь душу грустью осыпает осень…»
 Лукичева О. Своеобразие лирики Колычева: Текст выступления на региональной конференции «Классика и современность: актуальность, традиции, новаторство» (Мурманск, 20-22 ноября 2003 г.).
 Лукичева О. Творчество — как молитва: «Жить надо. Просто жить — а там посмотрим…» / О.Лукичева // Заполярная руда. — 2012. — 4 февр. — С. 8.
 Маслов В. Берег России /В.Маслов // Север. — 1996. — № 11—12. — С. 11—18.
 Маслов В. Из-под замка / В.Маслов // Мурм.вестн. — 1997. — 20 дек. — С.5.
 Маслов В. Зреют добрые слова: О молодом поэте Николае Колычеве / В. Маслов // Полярная правда. — 1987. — С. 3.
 Маслов В. Спаси меня, земля! // Литературная Россия. 1994. − 17 июня. С. 7.
 Миланов А. Глоток из студенца /А.Миланов //Мурм. вестник. — 1994. — 29 дек. — С. 4.
 Николай Колычев: «Поэт должен жить!»: Интервью сайту «Российский писатель», Беседу вел А. Полубота — http://www.rospisatel.ru/kolychev-intervju.htm
 «Я выживу» //Нива. — 2012. — № 26.
 Панкеев И. Нелюбовь провозглашать нельзя // Литературная Россия. 1988. 20 июля. С. 4.
 Панова И. «Есть радости на белом свете!» /И.Панова // Колычев Н. И вновь свиваются снега…- М., 1997. — С. 5—24.
 Переяслов Н. Переяслова М. Критерий тут морозный…: «Мурманская литературная школа» в изданиях последних лет /Н.Переяслов, М.Переяслова// Наш современник, 2006. — № 5. — С. 278—285.
 Переяслов Н. Поэт не может оставаться равнодушным / Н. Переяслов // Колычев Н. В. Весна грядущая. Мурманск: Мурманское кн. изд-во, 2016. — С. 5—8.
 Пештолич Е. Несколько слов о поэзии Николая Колычева
 Пяттоева Н. Кандалакша для меня — песня / И.Пяттоева // Нива. — 2002. — 27 дек. — С. 9.
 Рачило, С. А. Тема дома в лирике Н. Колычева // V Масловские чтения: сборник научных статей. — 2007. — С. 113—119.
 Рыжов А. Россия — мой пречистый Спас… // Заполярная руда. 1996. 25 дек. С. 2.
 Рябинина Т. Сад ветвящихся дорожек: Мурманская литература на исходе века / Т. Рябинина // Мурманский берег. — Мурманск, 1998. — Вып. 4. — С. 46-76.
 Семенов В. «Слова мои да прорастут цветами!» /В. Семенов //Поляр. правда. — 1999. — 26 окт. — С. 3.
 Тимофеев В. Знак судьбы / В. Тимофеев // Колычев Н. Есть у каждого Русь изначальная / Н. Колычев; Предисл. В. Тимофеева. — Мурманск, 2005. — С. 3-4.
 Тимофеев В. Помоги ему, земля /В. Тимофеев // Мурм. вестн. — 1995. — 2 авг. — С. 3.
 Флотилия стихов Мартти Хюнюнена на рейде Мурманска
 Черкасский Я. «Душа обязана трудиться…» / Я Черкасский // Комс. Заполярья. — 1984. — 1 марта. — С. 3.
 Чугунова, М. Е. Нравственные искания поэтов Мурмана в 90-е гг. XX в. // V Масловские чтения: сборник научных статей. — 2007. — С. 110—112.
 Яроцкая В. Время и пространство в лирике Николая Колычева
 Яроцкая В. «Как хочется верить!»: Лит. этюды о творчестве Николая Колычева
 Яроцкая В. Крестьянские мотивы в лирике Николая Колычева
 Яроцкая В. «Мудрая тоска Мурманска»: О стихах Н.Колычева
 Яроцкая В. Николай Колычев. Кандалакшский цикл
 Яроцкая В. Нам в души, словно солнце — Пушкин светит
 Яроцкая В. Образ луны в лирике Николая Колычева
 Яроцкая В. По ком звонит Колычев?: Лит. этюды о лирике Николая Колычева

Лауреаты Большой литературной премии России
Переводчики поэзии на русский язык
Писатели XX века
Писатели XXI века
Поэты России XX века
Поэты России XXI века
Члены Союза писателей России
Члены Союза писателей СССР
Умершие от инсульта
Похороненные на Новом мурманском кладбище